Картамиш — село, Харківська область, Первомайський район
 Картамиш (копальня)